Clute – unincorporated community dell'Ontario, Canada
Clute – centro abitato del Texas